En Pologne, Ostrowo est le nom :

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 du village d'Ostrowo, dans la gmina de Gniewkowo ;
 du village d'Ostrowo, dans la gmina de Kruszwica ;
 du village d'Ostrowo, dans le powiat de Mogilno ;
 du village d'Ostrowo, dans le powiat de Nakło ;
 du village d'Ostrowo, dans le powiat de Tuchola ;
 du village d'Ostrowo, dans le powiat de Wąbrzeźno.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village d'Ostrowo, dans le powiat de Gostyń ;
 du village d'Ostrowo, dans le powiat de Konin ;
 du village d'Ostrowo, dans le powiat de Słupca ;
 du village d'Ostrowo, dans le powiat de Śrem.

 dans la voïvodie de Poméranie :
 du village d'Ostrowo, dans le powiat de Bytów ;
 du village d'Ostrowo, dans le powiat de Kartuzy ;
 du village d'Ostrowo, dans le powiat de Puck.

 dans la voïvodie de Podlachie :
 du village d'Ostrowo.

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie :
 du village d'Ostrowo.